

В математике 
 Четвёртое пятиугольное число. 
 13-е двузначное число
 12-е чётное число
 13-е составное число
 13-е плоское число
 2-е число Смита
 4-е число Шрёдера
 Сумма и произведение цифр этого числа — 4.
 Квадрат числа 22 — 484
 Куб числа 22 — 10 648
 Наименьшее число, которое можно представить в виде суммы двух простых чисел тремя разными способами, с точностью до порядка слагаемых (3+19, 5+17, 11+11). 
 222 = 4 194 304
 22 — число способов, которыми число 8 представляется в виде суммы целых неотрицательных чисел.
 Длина десятичной записи факториала числа 22 равна 22.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Число 22 в OEIS (все результаты)